Die Senatoren im 47. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1880 und 1881 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 47. Kongresses ging vom 4. März 1881 bis zum 3. März 1883. Seine erste reguläre Tagungsperiode fand vom 5. Dezember 1881 bis zum 8. August 1882 in Washington, D.C. statt, die zweite vom 4. Dezember 1882 bis zum 3. März 1883. Vorher fand bereits vom 4. März bis zum 20. Mai 1881 eine Sondersitzung statt, eine weitere vom 10. bis zum 29. Oktober 1881.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 46. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 42 Demokraten, 31 Republikaner, ein Anti-Monopolist (nach manchen Quellen unabhängiger Republikaner) und ein Unabhängiger im Senat, ein Sitz war vakant. Bei den Wahlen 1880 und 1881 gewannen die Republikaner den Sitz der Antimonopolisten sowie sechs Sitze der Demokraten, diese konnten wiederum zwei Sitze der Republikaner gewinnen. Einen Sitz verloren die Demokraten an die Readjuster Party, womit 37 Demokraten, 36 Republikaner, ein Readjuster und ein Unabhängiger im Senat saßen, ein Sitz war vakant. Noch im März fand die Nachwahl für den vakanten Sitz statt, den die Republikaner für sich entscheiden konnten. Von zeitweisen Vakanzen wegen Rücktritt oder Tod von Senatoren abgesehen blieb die Zusammensetzung des Senats bis zum Ende des 47. Kongresses bei 37 Demokraten, 37 Republikanern, einem Readjuster und einem Unabhängigen. Durch die Gleichverteilung der Sitze unter den Parteien war der Einfluss der beiden unabhängigen Senatoren besonders groß.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Zu Beginn des 47. Kongresses war Chester A. Arthur Vizepräsident. Durch den Tod von James A. Garfield am 19. September 1881 durch die Folgen eines Attentats wurde Arthur selbst Präsident, anschließend war das Amt des Vizepräsidenten vakant. Im Gegensatz zur heutigen Praxis leitete der Vizepräsident bis ins späte 19. Jahrhundert tatsächlich die Senatssitzungen. Ein Senator wurde zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernahm. Vom 10. bis zum 13. Oktober 1881 war Thomas F. Bayard Präsident pro tempore, vom 13. Oktober 1881 bis zum 3. März 1883 David Davis und zum Ende des Kongresses am 3. März 1883 sowie weiter im 48. Kongress bis zum 2. Dezember 1883 George F. Edmunds. Nach der damaligen Regelung der Nachfolge des Präsidenten wären Bayard, Davis bzw. Edmunds amtierender Präsident geworden, wäre Arthur ausgefallen.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei, Republikanischen Partei oder der Readjuster Party angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1887 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1883 und die der Klasse III bis zum 3. März 1885. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Miller trat sein Amt nach anderen Quellen erst am 27. Juli an.

Einzelnachweise 

047
Vereinigte Staaten, Senat #047
Senatoren 047